Příjmení Zika (Ziková, a také: Zyka, Zyková, Zýka, Zýková) nosí více různých osobností:
 Zika, Zíka
 Adolf Zika (* 1972) – český fotograf
 František Zíka (1869–1931) – československý politik, poslanec agrární strany
 Jan Zika (1902–1942) – československý komunistický politik a odbojář
 Jan Zika (architekt) (činný 1890–1914) – architekt a stavitel
Luisa Ziková (1874–1896) – česká spisovatelka a novinářka 
 Maxmilián Zika (1910–1987) – český politik, poúnorový poslanec KSČ
 Miloslav Zíka (* 1927) – československý generál, politik KSČ
 Radim Zika (* 1970) – český politik
 Richard Zika (1897–1947) – český houslista
 Vláďa Zíka viz Vladimír Watzke (1900–1971) – český spisovatel

 Zyka, Zýka
 Jaroslav Zýka (1922–2010) – spisovatel science fiction a profesor analytické chemie
 František Zyka (1902 Praha – ???) – český maratonský běžec
 František Zyka (1904) (1904–1971), mistr houslař
 František Zyka mladší (1930–1988), mistr houslař

Medicína 
 Zika virus

Externí odkazy 
 
 

Česká příjmení